aangeboren afwijking, afwijking of aandoening waarmee men geboren wordt
 chromosomale afwijking, afwijking in het aantal, of in de structuur van de, chromosomen
 erfelijke afwijking, afwijking in de genen
 gemiddelde absolute afwijking, in de statistiek het gemiddelde van de absolute waarden van de afwijking van elke meting ten opzichte van het gemiddelde van de gegevensset
 standaardafwijking, in de statistiek een maat voor de spreiding van een variabele of van een verdeling
 afwijking (kwaliteit)

Anders:
 In België wordt soms een regeling afwijking genoemd waar men deze in Nederland ontheffing noemt. (Zie bijvoorbeeld in de tekst hier: Low emission zone, Brussel.)